Het wereldkampioenschap superbike van Portimão 2020 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2020. De races werden verreden op 8 en 9 augustus 2020 op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão, Portugal.

De ronde op Portimão stond oorspronkelijk gepland op 5 en 6 september, maar werd verplaatst vanwege de coronapandemie.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2020
Portimão